Il singolare del torneo di tennis ATP Bordeaux 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Emilio Sánchez 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Ivan Lendl (campione)
 Emilio Sánchez (finale)
 Horst Skoff (secondo turno)
 Jaime Yzaga (semifinali)

 Goran Prpić (quarti di finale)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Henri Leconte (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1989